Alma – imię żeńskie
 Alma – imię męskie